La vengeance est un acte d’attaque d'un premier acteur contre un second, motivée par une action antérieure du second, perçue comme négative (concurrence ou agression) par le premier.
 Acte de vengeance (With a Vengeance) est un téléfilm américain réalisé par  en 1992.